«Иссле́дования нове́йшей ру́сской исто́рии» (ИНРИ) — серия книг издательства «YMCA-Press» (Париж, Франция), основанная А. И. Солженицыным.

Идею серии Солженицын выразил так:
…чувствовал я на плечах бере́мя шире только собственных моих книг. Поставлен я на такое место, и столько нитей ко мне сошлось — что и должен, и, кажется, нетрудно мне, и нельзя не — сплотить хоть малые силы, кто есть, для поднятия из пучин потопленной русской истории. Стал я простягаться, как бы нам начать выпускать историческую серию силами приглашаемых авторов, скажем — Исследования Новейшей Русской Истории, ИНРИ, — именно новейшей, потому что она более всего запущена и жжёт…

В 1995 «YMCA-Press» передало выпуск серии издательству «Русский путь».

Серия выходит под общей редакцией А. И. Солженицына.

Список 
(в хронологическом порядке)
 В. В. Леонтович. История либерализма в России, 1762—1914 / Пер. с нем. Ирины Иловайской. — Париж: YMCA-press, 1980. (Выпуск 1)
 Народное сопротивление коммунизму в России. Независимое рабочее движение в 1918 году: Документы и материалы / Ред.-сост. и авт. коммент. М. С. Бернштам. — Париж, YMCA-Press, 1981. (Выпуск 2)
 Народное сопротивление коммунизму в России. Урал и Прикамье, ноябрь 1917 — январь 1919: Документы и материалы / Ред.-сост. и авт. коммент. М. С. Бернштам. — Париж: YMCA-press, 1982. — 603 с. ISBN 2-85065-008-0 (Выпуск 3)
 Г. М. Катков. Февральская революция / Пер. с англ. Н. Артамоновой и Н. Яценко. — Париж: YMCA-press, 1984. ISBN 2-85065-050-1 (Выпуск 4)
 
 Г. М. Катков. Дело Корнилова / Пер. с англ. Н. Г. Росса. — Париж: YMCA-press, 1987. ISBN 2-85065-100-3 (Выпуск 6)
 Н. Толстой. Жертвы Ялты / Пер. с англ. Е. С. Гессен. — Париж: YMCA-press, 1988. ISBN 2-85065-150-8 (Выпуск 7)
 Й. Хоффманн. История власовской армии. / Пер. с нем. Е. Гессен. — Париж: YMCA-Press; 1990. ISBN 2-85065-175-3 (Выпуск 8)
 В. П. Попов. Крестьянство и государство (1945—1953). — Париж: YMCA-press, 1992. ISBN 2-85065-216-4 (Выпуск 9)
 Штурман Д. О вождях российского коммунизма. Кн. I, II. — Париж: YMCA-Press. 1140-0854 (Выпуск 10); М.: Русский путь. — 1993. Кн. 1. 412 с. Кн. 2. 342 с. ISBN 2-85065-223-7;
 И. А. Дугас, Ф. Я. Черон. Вычеркнутые из памяти: Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным. — Париж: YMCA-press, 1994. ISBN 2-85065-232-6 (Выпуск 11)
 Соблазн социализма: Революция в России и евреи. / Сост. А. Серебренников. — Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь. — 1995. 526 с., ил. ISBN 5-85887-008-2 (Выпуск 12)

 Леонтович В. В. История либерализма в России (1762—1914) / Пер. с нем. И.Иловайской. — М.: Русский путь : Полиграфресурсы. 1995. 550 с., ил. ISBN 5-85887-006-6 (Выпуск 1)
 Толстой Н. Д. Жертвы Ялты. — М.: Русский путь. — 1996. 544 с, ил. ISBN 5-85887-016-3 (Выпуск 2)
 Нарымская хроника (1930—1945): Трагедия спецпереселенцев. Документы и воспоминания / Сост. и коммент. В. Н. Макшеева. — М.: Русский путь. — 1997. 255 с, ил. ISBN 5-85887-022-8 (Выпуск 3)
 Катков Г. М. Февральская революция / Пер. с англ. Н. Артамоновой, Н. Яценко. — М.: Русский путь. — 1997. 432 с., ил. ISBN 5-85887-026-0 (Выпуск 4)
 Катков Г. М. Дело Корнилова. — М.: Русский путь. — 2002. 240 с., ил. ISBN 5-85887-110-0 (Выпуск 5)
 Российский Зарубежный Съезд. 1926. Париж: Документы и материалы. — М.: Русский путь. — 2006. 848 с., ил. ISBN 5-85887-168-2 (Выпуск 6)
 Солженицын А. И. Двести лет вместе: В 2 т. — Т. 1. — М.: Русский путь. — 2001. 512 с., ил. ISBN 5-85887-110-0 (Выпуск 7) (Второе издание — 2009, ISBN 978-5-85887-294-8)
 Солженицын А. И. Двести лет вместе: В 2 т. — Т. 2. — М.: Русский путь. — 2002. 512 с., ил. ISBN 5-85887-151-8 (Выпуск 8) (Второе издание — 2009, ISBN 978-5-85887-295-5)
 Самошкин В. В. Антоновское восстание. — М.: Русский путь. — 2005. 360 с., ил. ISBN 5-85887-212-3 (Выпуск 9)

См. также 
 Россия. XX век. Документы

Примечания

Ссылки 
 Краткие аннотации на сайте издательства «Русский путь» Проверено 15 марта 2009 г.

Книжные серии
Александр Солженицын
Русские исторические сочинения
Исторические сочинения XXI века
Исторические сочинения XX века